Vallecillo puede referirse a:

Divisiones administrativas

en España 
 Vallecillo (C.P. 24324), municipio en la provincia de León, Castilla y León;
 El Vallecillo (C.P. 44123), municipio en la provincia de Teruel, Aragón;

en Honduras 
 Vallecillo, municipio del departamento de Francisco Morazán;

en México 
 Vallecillo, municipio en el estado de Nuevo León:
 Vallecillo, ciudad cabecera del municipio homónimo.

Apellido 
 Vallecillo, apellido:

Personajes 
 Ángel Vallecillo (1968-), poeta español.